Эглинтон () — многозначный термин.

Топоним 
  — основная магистраль между Торонто и Миссиссогой, провинция Онтарио, Канада.
  — деревня в графстве Лондондерри, Великобритания.
 Эглинтон — остров Канадского Арктического архипелага.
  — парк в Килуиннинге, Норт-Эршир, Шотландия.
  — река на острове Южный, Новая Зеландия.
 Эглинтон — фьорд на острове Баффинова Земля, Канада.

Фамилия 
 Граф Эглинтон
  (1927—2016) — британский химик, член Королевского общества (с 1976), обладатель Королевской медали (1997), медали Волластона (2004), лауреат премии В. М. Гольдшмидта (2000), отец Тимоти Эглинтона.
 Эглинтон, Джон (псевдоним ; 1868—1961) — ирландский поэт, писатель и библиотекарь.
  — британский биогеолог, член Королевского общества (с 2014), сын Джеффри Эглинтона.